Triathalassothia är ett släkte av fiskar. Triathalassothia ingår i familjen paddfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddfiskar
Triathalassothia